— манга, написанная и иллюстрированная Тотан Кобако. Издаётся с апреля 2002 года в журнале Comic Blade. На её основе в 2007 году выпущено аниме под названием .

Сюжет

Персонажи

Ученицы

Старшеклассники

Учителя

Другие люди

Кошки

Другие животные

Манга

Список томов

Аниме

Список серий

Примечания

Ссылки 
 
 аниме на TV Tokyo 

Ёнкома